|-
| 21601 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21602 Ialmenus ||  || 17 decembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 21603 - || 1999 BY || 17 ianuarie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21604 - ||  || 19 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21605 Reynoso ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21606 - ||  || 17 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 21607 Robel ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21608 Gloyna ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21609 Williamcaleb ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21610 Rosengard ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21611 Rosoff ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21612 Chelsagloria ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21613 Schlecht ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21614 Grochowski ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21615 Guardamano ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21616 Guhagilford ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21617 Johnhagen ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21618 Sheikh ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21619 Johnshopkins ||  || 9 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21620 - || 1999 KU || 16 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21621 Sherman ||  || 20 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21622 Victorshia ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21623 Albertshieh ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21624 - ||  || 11 iulie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21625 Seira ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21626 Matthewhall ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21627 Sillis ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21628 Lucashof ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21629 Siperstein ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21630 Wootensmith ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21631 Stephenhonan ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21632 Suwanasri ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21633 Hsingpenyuan ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21634 Huangweikang ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21635 Micahtoll ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21636 Huertas ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21637 Ninahuffman ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21638 Nicjachowski ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21639 Davidkaufman ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21640 Petekirkland ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21641 Tiffanyko ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21642 Kominers ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21643 Kornev ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21644 Vinay ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21645 Chentsaiwei ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21646 Joshuaturner ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21647 Carlturner ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21648 Gravanschaik ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21649 Vardhana ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21650 Tilgner ||  || 17 iulie 1999 ||  || 
|-
| 21651 Mission Valley ||  || 19 iulie 1999 || Farpoint || 
|-
| 21652 Vasishtha ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21653 Davidwang ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21654 - || 1999 PZ || 5 august 1999 ||  || , 
|-
| 21655 Niklauswirth ||  || 8 august 1999 ||  || 
|-
| 21656 Knuth ||  || 9 august 1999 || Ondřejov || , 
|-
| 21657 - ||  || 10 august 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 21658 - ||  || 10 august 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 21659 Fredholm ||  || 13 august 1999 ||  || 
|-
| 21660 Velenia ||  || 20 august 1999 ||  || 
|-
| 21661 Olgagermani || 1999 RA || 1 septembrie 1999 || Ceccano || 
|-
| 21662 Benigni || 1999 RC || 1 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21663 Banat || 1999 RM || 3 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21664 Konradzuse ||  || 4 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21665 Frege ||  || 5 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21666 - ||  || 5 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21667 - ||  || 6 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 21668 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21669 - ||  || 4 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21670 Kuan ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21671 Warrener ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21672 Laichunju ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21673 Leatherman ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21674 Renaldowebb ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21675 Kaitlinmaria ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21676 Maureenanne ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21677 Tylerlyon ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21678 Lindner ||  || 5 septembrie 1999 ||  || , 
|-
| 21679 Bettypalermiti ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21680 Richardschwartz ||  || 9 septembrie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 21681 - ||  || 9 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21682 Peštafrantišek ||  || 9 septembrie 1999 ||  || , 
|-
| 21683 Segal ||  || 9 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21684 Alinafiocca ||  || 4 septembrie 1999 ||  || M. White, 
|-
| 21685 Francomallia ||  || 11 septembrie 1999 || Ceccano || 
|-
| 21686 Koschny ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21687 Filopanti ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 21688 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21689 - ||  || 13 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21690 - ||  || 13 septembrie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 21691 - ||  || 13 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21692 - ||  || 15 septembrie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 21693 - ||  || 14 septembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 21694 Allisowilson ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21695 Hannahwolf ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21696 Ermalmquist ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21697 Mascharak ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21698 McCarron ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21699 Wolpert ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21700 Caseynicole ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-